María de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Marie von Sachsen-Altenburg; Eisenberg, 2 de agosto de 1854 - Breslau, 8 de octubre de 1898) fue la esposa del príncipe Alberto de Prusia, regente del ducado de Brunswick.

Familia 
María era el único vástago superviviente del duque Ernesto I de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Inés de Anhalt-Dessau, ya que su hermano pequeño, Jorge, había muerto en la infancia. Debido a que su padre no tenía hijos varones supervivientes para heredar su título, fue sucedido por el primo de María, Ernesto.

Matrimonio e hijos 
María llegó a Potsdam en la tarde del 18 de abril de 1873, donde fue recibida por el príncipe Alberto de Prusia, su prometido. La pareja se dirigió al Palacio de Bellevue, donde fue recibida por el emperador y la emperatriz.

El 9 de abril en Berlín, María se casó con el príncipe Alberto, un nieto del rey Federico Guillermo III de Prusia. Otras fuentes aseguran que esposaron el 19 de abril. Los padres de Alberto tuvieron un matrimonio que no fue feliz y acabó en divorcio; en tanto que él escogió esperar antes de contraer matrimonio y tenía 36 años de edad cuando esto se produjo, se cree que esta es la razón por la que no se casó más temprano. Los espectadores comentaron que la ceremonia de boda fue mayor que la mayoría, con la Guardia de Dragones abriendo la procesión y el emperador y la emperatriz entre los asistentes. María fue descrita como en posesión de «una belleza de niña, y [una] modesta actitud sin pretensiones» que «de una vez cautivó los corazones de la multitud».

Tuvieron los siguientes hijos:
Federico Enrique Alberto (1874-1940), soltero y sin descendencia.
Joaquín Alberto (1876-1939), casado morganáticamente con María von Blich-Sulzer y Carolina Kornelia Stockhammer, sin descendencia de ambos matrimonios.
Federico Guillermo (1880-1925), casado con la princesa Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst, con descendencia.

Vida posterior 
En 1885, Alberto fue elegido regente del ducado de Brunswick, remplazando al príncipe heredero Ernesto Augusto de Hannover, que fue retirado del cargo por el canciller alemán  Otto von Bismarck. Ernesto Augusto también era un pariente distante de María, en tanto que su madre, la reina María, nació como princesa de Sajonia-Altemburgo. Después de aceptar la regencia, Alberto y María residieron principalmente en Brunswick, Berlín, y Kamenz.

La princesa María murió el 8 de octubre de 1898 en el castillo de Kamenz. El emperador Guillermo II y la emperatriz Augusta Victoria asistieron al funeral, que fue celebrado en el castillo donde murió, siendo enterrada en un Mausoleo en el Parque.

El príncipe Alberto murió en 1906 siendo enterrado junto a ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mausoleo fue saqueado y ambos fueron enterrados de nuevo en los jardines.

Títulos y estilos 
2 de agosto de 1854 - 9 de abril de 1873: Su Alteza la princesa María de Sajonia-Altemburgo.
9 de abril de 1873 - 8 de octubre de 1898: Su Alteza Real la princesa María de Prusia.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Eisenberg (Turingia)